Кульм () — округ у Швейцарії в кантоні Ааргау.
Адміністративний центр — Унтеркульм.

Громади

Примітки 

Округи кантону Ааргау